Pickens é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Pickens (Alabama)
Condado de Pickens (Carolina do Sul)
Condado de Pickens (Geórgia)

Desambiguações de topônimos